Macau Open 2008 steht für folgende Sportturniere:

 Macau Open 2008 (Badminton)
 Macau Open 2008 (Squash)